Història: la Via Augusta fou una via romana que connectava Roma amb l'estret de Gibraltar.
 Geografia urbana: la Via Augusta (Barcelona) és una avinguda de Barcelona.
 Senderisme: el Sender Via Augusta és un itinerari cultural, ambiental i eco-turístic que travessa 13 regions europees
 Televisió: La Via Augusta fou una sèrie emesa per TV3 l'any 2007.